Patom steht für:

 Patomhochland, Hochgebirge der Südsibirischen Gebirge
 Patom-Krater, ein kraterähnliches Gebilde im Patomhochland
 Bolschoi Patom, ein Nebenfluss der Lena in Ostsibirien
 Bolschoi Patom (Dorf), ein Selo (Dorf) in der Oblast Irkutsk
 Patom-Theorie, Ansatz des US-amerikanischen Kognitionswissenschaftlers und Experten für maschinelle Intelligenz und Computerarchitektur, John Samuel Ball (* 1963)